Katoličko groblje Svi Sveti, Husino
Katoličko groblje Duh Sveti, Husino